Филиповский () — польская фамилия. Известные носители:

 Филиповский, Гжегож (род. 1966) — польский фигурист, выступавший в одиночном катании.
 Филиповский, Иван Митрофанович (1909—1992) — Герой Советского Союза.
 Филиповский, Михаил Сергеевич (1896—1956) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Филиповский, Франтишек (1907—1993) — чешский актёр.